Julia Kykkänen (ur. 17 kwietnia 1994 w Lahti) – fińska skoczkini narciarska, reprezentantka KL Skijumping Team, wicemistrzyni zimowej uniwersjady w 2013 roku. Zwyciężczyni zawodów Lotos Grand Prix w kategorii dziewcząt w 2007 r. w Zakopanem.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 14. miejsce, po skokach na 88 m i 86 m, tym samym zdobywając pierwsze punkty PŚ.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Örnsköldsvik – 9 marca 2013 (1. miejsce)
  Örnsköldsvik – 9 marca 2013 (2. miejsce)
  Örnsköldsvik – 10 marca 2013 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Lillehammer – 8 września 2012 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Fińskie skoczkinie narciarskie
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Ludzie urodzeni w Lahti
Urodzeni w 1994